Barrettsville steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Barrettsville (Arkansas), im Prairie County
 Barrettsville (Georgia), im Dawson County